Główna est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Główna.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Główna.